Dynamena är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Jean Vincent Félix Lamouroux 1812. Dynamena ingår i familjen Sertulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Dynamena